Christian Logue foi lider, vocalista e guitarrista da banda de Power/Speed Metal Savage Grace de Los Angeles (California, EUA), entre 1981 e 1988.

No dia 13 de abril de 2006, Christian Logue foi preso por prática de medicina sem licença. Ele se auto-nomeava Dr. Richard Santee e oferecia tratamento milagroso de cancer para pessoas que tinham tentando antes, sem sucesso, todo tipo de tratamento normal. O ex-músico foi preso sem direito à fiança e as acusações incluem ainda fraude, identidade falsa, roubo e posse ilegal de armas (em seu apartamento, foram encontradas até granadas). Além de vender falsos remédios, ele chegava a fazer testes de sangue em pessoas que pagavam entre US$ 350 e US$ 1.000 pelo suposto tratamento.

Logue, Christian